Фроло́в (Фроло́ва) — русская фамилия, образованная от имени , а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 61-е место.

Фролов

А 
 
 
 
 Фролов, Андре (род. 1988) — эстонский футболист.
 
 Фролов, Антон Вячеславович (род. 1992) — российский футбольный судья.
 Фролов, Артур Владимирович (род. 1970) — советский шахматист, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса.

Б 
 
 Фролов Борис Андреевич— советский военный деятель, начальник училища, генерал-майор.

В 
 Фролов, Вадим Григорьевич (1918—1994) — советский писатель и театральный критик.
 Фролов, Валериан Александрович (1895—1961) — советский военачальник, генерал-полковник (1943).
 
 
 Фролов, Виктор Васильевич (1913—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Фролов, Виктор Павлович (1932—2017) — советский моряк-подводник, командир атомной подводной лодки К-279, контр-адмирал в отставке.
 Фролов, Виталий — псевдоним Сергея Мусанифа.
 
 
 Фролов, Владлен Дмитриевич — советский математик, лауреат Госпремии СССР
 Фролов, Вячеслав Васильевич — геолог, метеоролог, директор ААНИИ (1950—1960).

Г 
 
 Фролов, Георгий Васильевич (1925—2022) — участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, почётный гражданин Саратовской области.
 Фролов, Григорий Николаевич (? — 1812) — полковник, герой войн против Наполеона.

Д 
 Фролов, Дайан — американская сценаристка телевидения и продюсер.

Е

И

К 
 Фролов, Козьма Дмитриевич (1726—1800) — русский гидротехник, изобретатель в области горнозаводского дела.

Л 
 Фролов, Леонид Анатольевич (1937—2010) — русский советский писатель, член Союза писателей России.

М 
 Фролов, Матвей Львович (1914—1995) — советский радиожурналист, основатель корреспондентского пункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде.
 Фролов, Маркиан Петрович (1892—1944) — советский композитор, пианист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Н 
 Фролов, Никита Васильевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.

О 
 Фролов, Олег Петрович (род. 1962) — российский военный, генерал-лейтенант, начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского (2007—2009).

П

С 
 
 Фролов, Станислав Михайлович (род. 1956) — российский и казахстанский тренер по хоккею с шайбой, заслуженный тренер Республики Казахстан.
 Фролов, Степан Степанович — надзиратель по учебной и нравственной части (1814—1816) и инспектор (1816—1817) Царскосельского лицея.

Х, Э, Ю 
 Фролов, Харитон Моисеевич (1892—1940) — красноармеец, герой Гражданской войны.
 Фролов, Эдуард Давидович (1933—2018) — советский и российский историк, антиковед-эллинист.



Двойные фамилии 
 Лякин-Фролов, Игорь Семёнович (род. 1948) — российский дипломат.
 
 
 Фролов-Домнин, Иван Павлович — советский физик, награждённый орденом Ленина за создание атомной бомбы.

Населённые пункты 
 Фролов — хутор в Воронежской области России.
 Фролов — хутор в Волгодонском районе Ростовской области России.
 Фролов — хутор в Обливском районе Ростовской области России.

См. также 
 Фролов переулок

Примечания